Cinémaginaire peut désigner:
 Une maison de production de films située au Québec
 Une association à but non lucratif située en Pyrénées orientale